Ceolwulf – re di Northumbria dal 729 al 737
Ceolwulf – re del Wessex dal 597 al 611
Ceolwulf I – re di Mercia dall'821 all'823
Ceolwulf II – re di Mercia dall'873-4 all'879